«Quo vadis?» — итальянский чёрно-белый немой художественный кинофильм, вышедший на экраны в 1913 году.
Первая полнометражная экранизация одноимённого романа «Камо грядеши» польского писателя Генрика Сенкевича.

Премьера состоялась 9 мая 1913 года во Франции.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается во время правления римского императора Нерона (64-68 годы). На экране изображена жизнь первых христиан римской общины и первые гонения на христиан в Римской империи.

Снятый в 1913 году фильм «Quo Vadis?» («Камо грядеши»?) принёс мировую известность режиссёру Энрико Гуаццони. С огромным успехом демонстрировался в Англии, Германии, России, США и других странах.

В ролях 
 Амлето Новелли — Марк Виниций
 Густаво Серена — Петроний
 Леа Джунки — Лигия
 Бруно Кастеллани — Урс
 Карло Каттанео — Нерон
 Амелия Каттанео — Эврика
 Ольга Брандини — Помпония
 Чезаре Мольтрони — Тигеллин
 Джованни Джицци — апостол Павел

Ссылки 
 Quo Vadis? 

Немые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы о Древнем Риме
Фильмы:Персонаж:Нерон
Экранизации произведений Генрика Сенкевича
Исторические фильмы о I веке
Фильмы Италии 1913 года